Frellesen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Frellesen (* 1949), deutscher Jurist und Richter
 Søren Frellesen (* 1970), dänischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur